Casper Ruud era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Diego Schwartzman ha sconfitto Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Diego Schwartzman (campione)
  Cristian Garín (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Miomir Kecmanović (semifinale)

  Albert Ramos-Viñolas (semifinale) 
  Pablo Andújar (quarti di finale) 
  Laslo Đere (quarti di finale) 
  Frances Tiafoe (secondo turno)

Wildcard 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Holger Vitus Nødskov Rune (primo turno)

  Thiago Agustín Tirante (primo turno)

Qualificati 

  Francisco Cerúndolo (finale)
  Lukáš Klein (secondo turno)

  Jaume Munar (quarti di finale)
  Sumit Nagal (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2021